Angel Heart est un manga de Tsukasa Hōjō.
 Angel Heart est un film britannique, américain d'Alan Parker de 1987 avec Mickey Rourke et Robert De Niro